47-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 18 апреля 1949 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1949.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт